Котригуасу ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу. Составная часть мезорегиона Север штата Мату-Гроссу. Входит в экономико-статистический  микрорегион Арипуанан. Население составляет 13 390 человек на 2006 год. Занимает площадь 9 123,582 км². Плотность населения — 1,5 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 37.720.459,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.464,73 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,721 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Мату-Гросу